Кукорево — топоним.

Белоруссия 
 Кукорево — деревня в Березинском районе Минской области.

Болгария 
 Кукорево — село в Ямболской области.

Россия 
 Кукорево — деревня, Осташковский район Тверской области.